Hollandale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hollandale (Minnesota)
Hollandale (Mississippi)
Hollandale (Wisconsin)